Stanisław Kubiak (1915–1978) – polski redaktor radiowy i prasowy, społecznik, profesor UAM. 
 Stanisław Kubiak (1930–2020) – polski artysta ludowy, dudziarz.

Przypisy